Lianjiang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianjiang Xian (härad i Kina), Fujian, 
 Lianjiang Shi, härad, Guangdong,

Taiwan 

 Lienchiang (län i Taiwan), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Taiwanförgreningar